Список содержит 100 лучших по продажам музыкантов США по данным сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). (Список может содержать больше 100 позиций при равном количестве сертификатов.)

RIAA учитывает не количество проданных альбомов, а только тиражи. Поэтому этот список самых продаваемых музыкантов может не соответствовать реальным продажам физических носителей артистов.

RIAA начала выдавать сертификаты в 1958 году. Поэтому этот список не включает таких певцов как Бинг Кросби, чьи продажи в 1930-е −1950-е годы не были сертифицированы. Список также исключает альбомы, записанные в сотрудничестве, причём как сольными исполнителями, так и группами.

Список 

{| class="wikitable sortable"  
! 
! Имя
! Страна
! Десятилетияактивности
! Сертифицированныеальбомыв миллионах
|-
!scope="row"| 1 
| The Beatles 
| align="center"|Великобритания 
| 1960–70-е
| 178
|-
!scope="row"| 2
| Гарт Брукс 
| align="center"|США
| 1980–2010-е 
| 148
|-
!scope="row"| 3
| Элвис Пресли 
| align="center"|США
| 1950–70-е 
| 136
|-
!scope="row"| 4 
| Led Zeppelin 
| align="center"|Великобритания 
| 1960–80-е 
| 111.5
|-
!scope="row"| 5 
| Eagles 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 101
|-
!scope="row"| 6 
| Билли Джоэл 
| align="center"|США 
| 1970–2000-е 
| 82.5
|-
!scope="row"| 7 
| Майкл Джексон 
| align="center"|США 
| 1970–2000-е 
| 81
|-
!scope="row"| 8 
| Элтон Джон 
| align="center"|Великобритания 
| 1960–2010-е 
|77
|-
!scope="row"| 9 
| Pink Floyd 
| align="center"|Великобритания 
| 1960–2010-е 
| 75
|-
! scope="row" | 10 
| AC/DC 
| align="center" |Австралия 
| 1970–2010-е 
| 72
|-
! scope="row" | 11 
| Джордж Стрейт 
| align="center" |США 
| 1980–2010-е 
| 69
|-
! scope="row" | 12 
| Барбра Стрейзанд 
| align="center" |США 
| 1960–2010-е 
| 68.5
|-
!scope="row" rowspan="2"| 13 
| Aerosmith 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 66.5
|-
| | The Rolling Stones 
| align="center"|Великобритания 
| 1960–2010-е 
| 66.5
|-
! scope="row" | 15 
| Брюс Спрингстин 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 65.5
|-
! scope="row" | 16
| Мадонна 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 64.5
|-
!scope="row"| 17 
| Мэрайа Кэри 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 64
|-
!scope="row"| 18 
| Metallica 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 63
|-
!scope="row"| 19
| Уитни Хьюстон 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 57
|-
!scope="row"| 20 
| Van Halen 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 56.5
|-
!scope="row"| 21 
| U2 
| align="center"|Ирландия 
| 1970–2010-е 
| 52
|-
! scope="row" | 22 
| Селин Дион 
| align="center" |Канада
| 1980–2010-е 
| 50
|-
!scope="row" rowspan="2"|  23 
| Fleetwood Mac 
| align="center" |Великобритания/US 
| 1960–2010-е 
| 49.5
|-
| Нил Даймонд 
| align="center" |США 
| 1960–2010-е 
| 49.5
|-
! rowspan="3" scope="row" | 25 
| Шанайа Твейн 
| align="center" |Канада 
| 1990–2010-е 
| 48
|-
| Kenny G 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 48
|-
| Journey 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 48
|-
! scope="row" | 28 
| Кенни Роджерс 
| align="center" |США 
| 1950–2000-е 
| 47.5
|-
!scope="row"| 29 
| Alabama  
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 46.5
|-
!scope="row" rowspan="3" | 30 
| Guns N' Roses 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 44.5
|-
| Боб Сигер and the Silver Bullet Band
| align="center"|США 
| 1960–2010-е 
| 44.5
|-
| Eminem 
| align="center" |США 
| 1990–2010-е 
| 44.5
|-
!scope="row" rowspan="2" | 33 
| Santana 
| align="center"|Мексика/США
| 1960–2010-е 
| 43.5
|-
| Алан Джексон  
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 43.5
|-
! scope="row" | 35 
| Риба Макинтайр 
| align="center" |США 
| 1970–2010-е  
| 41
|-
! scope="row" | 36 
| Эрик Клэптон  
| align="center" |Великобритания 
| 1960–2010-е 
| 40
|-
! scope="row" rowspan="2" | 37 
| Chicago 
| align="center" |США 
| 1960–2010-е  
| 38.5
|-
| Simon and Garfunkel 
| align="center" |США 
| 1960–70-е 
| 38.5
|-
! scope="row" |39 
| Род Стюарт 
| align="center" |Великобритания 
| 1960–2010-е 
| 38
|-
! scope="row" rowspan ="2"| 40 
| Тим Макгро 
| align="center" |США 
| 1990–2010-е 
| 37.5
|-
| Foreigner 
| align="center" |США/Великобритания
| 1970–2010-е 
| 37.5
|-
! scope="row"  |42 
| Backstreet Boys 
| align="center" |США 
| 1990–2010-е 
| 37
|-
! scope="row" | 43 
| Тупак Шакур 
| align="center" |США 
| 1990-е 
| 36.5
|-
!scope="row" |  44 
| Боб Дилан 
| align="center" |США 
| 1960–2010-е 
| 36
|-
!scope="row" |  45
| Def Leppard 
| align="center"|Великобритания 
| 1970–2010-е 
| 35
|-
!scope="row" rowspan="2"| 46 
| Queen 
| align="center"|Великобритания 
| 1970–2000-е 
| 34.5
|-
| Bon Jovi 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 34.5
|-
!scope="row" | 48 
| Бритни Спирс
| align="center"|США
| 1990–2010-е 
| 34
|-
!scope="row" rowspan="3"| 49 
| Фил Коллинз 
| align="center"|Великобритания 
| 1970–2010-е 
| 33.5
|-
| Dave Matthews Band 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 33.5
|-
| Джон Денвер 
| align="center"|США 
| 1960–90-е 
| 33.5
|-
!scope="row" rowspan="2" | 52 
| James Taylor 
| align="center"|США 
| 1960–2010-е 
| 33
|-
| The Doors 
| align="center"|США 
| 1960–70-е 
| 33
|-
!scope="row" | 54 
| R. Kelly 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 32
|-
!scope="row" rowspan="3"| 55 
| Pearl Jam 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 31.5
|-
| Tom Petty and the Heartbreakers 
| align="center"|США 
| 1960–70-е 
| 31.5
|-
| Вилли Нельсон 
| align="center"|США 
| 1950–2010-е 
| 31.5
|-
!scope="row" | 58
| Boston 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 31
|-
!scope="row"| 59 
| Dixie Chicks 
| align="center"|США 
| 1980–2000-е 
| 30.5
|-
!scope="row"|60
| Линда Ронстадт 
| align="center"|США 
| 1960–2000-е 
| 30
|-
!scope="row"|61
| Lynyrd Skynyrd 
| align="center"|США 
| 1960–2000-е 
| 28.5
|-
!scope="row" rowspan="5" | 62 
| Mannheim Steamroller 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 28
|-
| 'N Sync 
| align="center"|США 
| 1990–2000-е 
| 28
|-
| Майкл Болтон 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 28
|-
| Адель
| align="center"|Великобритания 
| 2000–2010-е
| 28
|-
| Creedence Clearwater Revival
| align="center"|США 
| 1960–70-е 
| 28
|-
!scope="row" rowspan="5" | 67
| Jay Z 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 27.5
|-
| Джон Мелленкамп 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 27.5
|-
| Brooks & Dunn 
| align="center"|США 
| 1990–2000-е 
| 27.5
|-
| Барри Манилоу 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 27.5
|-
| Кенни Чесни 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 27.5
|-
!scope="row"| 72 
| Оззи Озборн 
| align="center"|Великобритания 
| 1960–2010-е 
| 27.25
|-
!scope="row" rowspan="3" | 73 
| Boyz II Men 
| align="center"|США 
| 1990–2000-е 
| 27
|-
| Фрэнк Синатра 
|  align="center"|США 
| 1930–90-е 
| 27
|-
| Bee Gees 
| align="center"|Австралия/Великобритания
| 1960–2000-е 
| 27
|-
!scope="row" rowspan="2" | 76
| Тейлор Свифт 
| align="center"|США 
| 2000-е-2010-е
| 26.5
|-
| Эния 
| align="center"|Ирландия
| 1980–2010-е 
| 26.5
|-
!scope="row" rowspan="2" | 78
| Linkin Park 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 26
|-
| Джанет Джексон 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 26
|-
!scope="row" rowspan="3"| 80 
| Фэйт Хилл 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 25.5
|-
| Лютер Вандросс 
| align="center"|США 
| 1960–2000-е 
| 25.5
|-
| Steve Miller Band 
| align="center"|США 
| 1960–2010-е 
| 25.5
|-
!scope="row" rowspan="7" | 83 
| Rush 
| align="center"|Канада 
| 1970–2010-е 
| 25
|-
| Mötley Crüe 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 25
|-
| Nirvana 
| align="center"|США 
| 1980–90-е 
| 25
|-
| ZZ Top 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 25
|-
| Creed 
| align="center"|США 
| 1990–2000-е 
| 25
|-
| Тоби Кит 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 25
|-
|Red Hot Chili Peppers
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 25
|-
!scope="row" rowspan="2" | 90 
| The Carpenters 
| align="center"|США 
| 1960–80-е 
| 24.5
|-
| REO Speedwagon 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 24.5
|-
!scope="row" rowspan="3" | 92
| Винс Гилл 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 24
|-
| Green Day 
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
|  24
|-
| Nickelback 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
|  24
|-
!scope="row" rowspan="5" | 95
| Джонни Кэш 
| align="center"|США 
| 1970–2000-е 
| 23.5
|-
| Sade 
| align="center"|Великобритания 
| 1980–2010-е 
| 23.5
|-
| Kid Rock 
| align="center"|США 
| 1990–2010-е 
| 23.5
|-
| Earth, Wind & Fire 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 23.5
|-
| The Cars 
| align="center"|США 
| 1970–2010-е 
| 23.5
|-
!scope="row" rowspan="3" | 100
| Jimmy Buffett 
| align="center"|США 
| 1960–2010-е 
| 23
|-
| Джими Хендрикс 
| align="center"|США 
| 1960–70-е 
| 23
|-
|Beastie Boys
| align="center"|США 
| 1980–2010-е 
| 23
|-
|}

Примечания 

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний
Музыкальная индустрия США